Опа́рино — посёлок городского типа в Кировской области России, административный центр Опаринского района и Опаринского городского поселения.

География 
Посёлок расположен около реки Осиновка, близ её впадения в Лузу, в 178 км от Кирова.

История 
Основан в 1899 году при строительстве Пермь — Котласской железной дороги как станция Опарино, расположенная в северо-восточной части Никольского уезда Вологодской губернии. Во времена Столыпинской реформы Опарино становится местом компактного проживания эстонцев и ингерманландских финнов.

В 1924 году село Опарино стало районным центром вновь образованного Опаринского района Северо-Двинской губернии (с 1929 года — в составе Северного края, с 1936 года — в составе Северной области, и с 1937 года — в составе Архангельской области). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 января 1941 года район был передан из Архангельской области в состав Кировской области. В 1942 году селу Опарино был присвоен статус рабочего посёлка. 1 декабря 1959 года Опаринский район был ликвидирован и его территория включена в состав Мурашинского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года поселок включён в состав Мурашинского промышленного района.

С 30 декабря 1966 года — административный центр вновь образованного Опаринского района.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО посёлок является центром Опаринского городского поселения.

Население

Транспорт 
В посёлке находится железнодорожная станция Опарино, расположенная на участке Киров — Котлас Горьковской железной дороги. Станция открытая для пассажирских и грузовых перевозок, обслуживает пассажирские поезда, следующие до Воркуты, Котласа, Кирова, Нижнего Новгорода, Адлера, а также пригородные поезда до Кирова и Пинюга.

Автомобильное сообщение с городом Кировом осуществляется по автомобильной дороге «Вятка» и далее по строящейся автодороге Киров — Котлас — Архангельск.

В посёлке находится главная станция Опаринской узкоколейной железной дороги, принадлежащей лесопромышленному предприятию. Дорога ведёт в северо-восточном направлении в Республику Коми. На 32-м километре находится посёлок Чурсья, входящий в состав Опаринского городского поселения.

Климат 
Климат умеренный континентальный.

Родившиеся в Опарино 
 Козлов, Алексей Михайлович (1934—2015) — советский разведчик-нелегал, Герой Российской Федерации (2000).
 Лийв, Валерий Рихардович () — токарь производственного объединения «Таллэкс», Герой Социалистического Труда, народный депутат трёх созывов Верховного Совета СССР.

Примечания

Ссылки 
 Еженедельная газета «Опаринская Сорока» 
 Сайт Опаринского района Кировской области 
 Сайт «Свободное слово!» Опаринского района 
 Сайт Опаринского района 
 Сайт посёлка Опарино 
 Информация на сайте правительства Кировской области
 Опаринская узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Статьи 
 , Газета Вести. Вятка, 11 ноября 2010

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Опаринского района
Районные центры Кировской области